Książę Addis Abeby to tytuł nadany przez króla Wiktora Emanuela III marszałkowi Pietro Badoglio w 1935 roku, po zdobyciu przez niego stolicy Etiopii. Badoglio otrzymał również tytuł Wicekróla Włoskiej Afryki Wschodniej, który dwa lata później stracił na rzecz Nasiego. Mimo to rodzina marszałka utrzymała tytuł książęcy i posługuje się nim nadal.

Lista książąt Addis Abeby:

 Piotr I 1935-1956
 Piotr II 1956-1992
 Flawiusz I 1992-nadal
 Następca księcia Addis Abeby: Piotr III

Książęta
Władcy włoscy‎
Władcy afrykańscy‎